

Patronyme
 Antoine Babaud-Lacroze, (1846-1930), fut un homme politique français.
 Léonide Babaud-Lacroze, (1876-1949), fut un homme politique français.

Homonymie
Homonymie de patronyme